Grandson peut désigner :
 Grandson, une commune suisse ;
 Grandson, un chanteur, auteur compositeur et musicien américano-canadien.

Voir aussi 
 Grandson–Corcelettes Les Violes, un site palafittique préhistorique situé sur la commune de Grandson, en Suisse